SUY steht für:
 Flughafen von Suðureyri (IATA-Code), Island

Sūy steht für:
 Sūy (auch: Su), Ort im Naran Rural District, Sanandaj County in Kordestān, Iran

suy steht für:
 Suyá (ISO-639-3-Code), eine der Ge-Sprachen in Brasilien

Abkürzung